Wahlkreis 30 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 30
 Landtagswahlkreis 30
 Reichstagswahlkreis 30